nombre imaginari, nombre que elevat al quadrat resulta un nombre real més petit o igual que zero.
 imaginari col·lectiu, conjunt de valors, normes, històries i símbols que formen part d'una cultura i la diferencien de les altres.